«Сы́щик Пути́лин» (2007) — восьмисерийный телевизионный сериал Сергея Газарова. Экранизация трилогии Леонида Юзефовича: «Дом свиданий», «Костюм Арлекина», «Князь ветра».

Сюжет 
Сериал, главным героем которого является начальник Петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин, разделён на три неравные части:
 В первой части «Дом свиданий» (2 серии) — убийство купца.
 Во второй — «Костюм Арлекина» (2 серии) — убийство австрийского дипломата.
 В третьей — «Князь ветра» (4 серии) — Путилин расследует убийство писателя, автора бульварных романов.

В ролях 
 Владимир Ильин — Иван Дмитриевич Путилин
 Инга Стрелкова-Оболдина — жена Путилина
 Руслан Кулешов — Ванечка, сын Путилина
 Игорь Золотовицкий — агент Гайпель
 Тимофей Трибунцев — агент Валетко
 Евгений Стеблов — граф Шувалов
 Олег Шкловский — ротмистр Зейдлиц
 Виктор Раков — Яков Куколев
 Ирина Апексимова — Шарлотта Куколева
 Михаил Хомяков — Семён Куколев
 Анна Михалкова — Нина Куколева
 Ирина Гринёва — баронесса Нейгард
 Игорь Письменный — Зайцев
 Татьяна Рудина — Зайцева
 Борис Сморчков — инвалид на таможне
 Иван Агапов — Стрекалов
 Елена Панова — Стрекалова
 Виктор Вержбицкий — граф Хотек
 Владимир Симонов — Полонский
 Алёна Хмельницкая — Полонская
 Георгий Тараторкин — Довгайло
 Ирина Розанова — Елена Карловна
 Алик Гульханов — Вандан
 Азиз Бейшеналиев — Найдан-Ван
 Игорь Фокин — Семён

Музыка 
Саундтрек к фильму создал Алексей Айги со своим ансамблем 4’33", Moscow Film Orcherstra и группой «Намгар».

Примечания

Ссылки 
 «Сыщик Путилин» на сайте компании «Централ Партнершип» 

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2009 году
Телесериалы России, завершённые в 2009 году
Телесериалы телеканала ТВ-Центр
Исторические телесериалы России
Экранизации произведений Леонида Юзефовича
Детективные телесериалы России
Исторические телесериалы о XIX веке
Телесериалы «Централ Партнершип»